Erdmannsdorffer ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Erdmannsdorffer (1880–1962), deutscher Schriftsteller und Lyriker
 Karl Erdmannsdorffer (1903–1974), deutscher Architekt und Regierungsbaumeister

Siehe auch:
 Erdmannsdorf
 Erdmannsdorff
 Erdmannsdörffer